Ордена Азербайджана — высшая форма поощрения граждан за выдающиеся заслуги в защите страны, государственном строительстве, экономике, науке, культуре, искусстве, воспитании, просвещении, охране здоровья, жизни и прав граждан, благотворительной деятельности и иные выдающиеся заслуги перед государством.

Список

См.также 

 Государственные награды Азербайджана
 Почётные звания Азербайджана
Медали Азербайджана
 Звание Национального Героя Азербайджана

Примечания

Ссылки 

Ордена Азербайджана
Азербайджан